Andrea Bafile – militare italiano
Corrado Bafile – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Mariza Antonietta Bafile – politica italiana

Altro 
 Andrea Bafile – nave da trasporto truppe della Marina Militare, ex .